Sprengel:
 Anton Sprengel
 Christian Konrad Sprengel
 Kurt (Curt) (Polycarp Joachim) Sprengel

 Museu Sprengel